

Населені пункти та їхні частини
 Адамкі — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Адамкі — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Адамкі — частина села Біла в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Адамкі — частина села Чарножили в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Адамкі — частина села Мендзибродзе-Бяльське в гміні Черніхув Живецького повіту Сілезького воєводства
 Адамкі — частина села Певель-Велика в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Адамкі — колонія в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Адамкі — осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки